Berlin, Alexanderplatz (1929), Alfred Döblin regénye
 Berlin, Alexanderplatz (1931), Piel Jutzi filmje
 Berlin, Alexanderplatz (1980), német televíziós sorozat (rendező: Rainer Werner Fassbinder)
 Berlin, Alexanderplatz (2020), Burhan Qurbani filmje

 Bahnhof Berlin Alexanderplatz, egy berlini állomás
 Alexanderplatz , egy berlini tér